Молодёжная сборная СНГ по хоккею с мячом — представляла бывший Советский Союз на чемпионате мира среди игроков не старше 23 лет в 1992 году.

Команда была организована на базе прекратившей существование молодёжной сборной СССР для участия во 2-м чемпионате мира среди молодёжных команд в городе Березники.

В матче открытия 31 января сборная СНГ уверенно победила команду Финляндии — 9:5. Четырьмя мячами отметился Олег Чернов.

На следующий день шведы также обыграли Финляндию — 3:2, поэтому заключительный матч турнира носил характер решающего.

2 февраля, в присутствии 10 000 зрителей, состоялся матч СНГ — Швеция. Жёлто-синие быстро ушли в отрыв и в итоге одержали победу 6:3, став чемпионами мира среди молодёжных команд. Сборная СНГ получила серебряные медали.

После окончания турнира сборная СНГ прекратила существование.

Состав команды

См. также 
 Сборная СНГ по хоккею с мячом
 Сборная СССР по хоккею с мячом
 Молодёжная сборная СССР по хоккею с мячом
 Женская сборная СССР по хоккею с мячом

Литература 
 Соснин В. И., Щеглов М. И., Юрин В. Л. — Хоккей с мячом. Энциклопедия. 2009

СНГ
Спорт в СНГ